WHKT (1010 AM) é uma estação de rádio atualmente fora do ar licenciada para Portsmouth, Virgínia, servindo Hampton Roads. A estação é propriedade da Chesapeake-Portsmouth Broadcasting Corporation.

Referências

Ligações externas
 FCC History Cards for WHKT (cobrindo 1960-1980 como WPMH)

Estações de rádio da Virgínia
Estações de rádio fundadas em 1972
Fundações nos Estados Unidos em 1972
Ex-subsidiárias da The Walt Disney Company